New Horizons – en amerikansk plutosonde
 Horizon – En produktserie fra Vienna Symphonic Library
 Horizon (BBC) – En dokumentarserie fra BBC.